Ниже представлен полный список песен французской певицы Милен Фармер в алфавитном порядке. Он содержит только песни, которые были официально выпущены с 1984 года, независимо от того, они были записаны в студии или это были только концертные релизы. В список включены также песни, изданные в первоначальном формате, не учитывая переиздания. По состоянию на 2019 год певица записала в общей сложности 150 песен, в том числе два инструментальных трека, восемь каверов, девять дуэтов, три английских версии песен, ранее записанных на французском языке, пять бисайдов, два скрытых трека и два саундтрека.

См. также 
 Дискография Милен Фармер

Примечания 
 Источники
 
 </cite>

Ссылки 

Фармер, Милен
Фармер, Милен